Der Campeonato da Liga 1937/38 war die vierte Saison und letzte Probespielzeit der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie gebann am 16. Januar 1938 und endete am 8. Mai 1938.

Dem offiziellen Beginn der ersten Liga 1938/39 vorgeschaltet waren vier Probe-Spielzeiten. Die Gewinner in diesen vier Jahren des Campeonato da Liga trugen den Titel Campeão de Liga (= Ligameister). Während die Federação Portuguesa de Futebol (FPF) diese Titel in einer getrennten Liste aufführt, also offiziell nicht wertet, zählen die Vereine sie zu ihren Landesmeistertiteln hinzu. Der Titel Campeão de Portugal (=portugiesischer Meister) wurde im parallel laufenden Wettbewerb Campeonato de Portugal im K.O.-Modus ausgetragen.

In der letzten Probesaison wurde Benfica Lissabon zum dritten Mal in Folge Ligameister.

Teilnehmer 

Bis 1948 waren die Mannschaften teilnahmeberechtigt, die sich durch die regionalen Turniere qualifizieren konnten. Auf- und Abstieg wurde erst danach eingeführt.

Mit dem FC Barreirense nahm zum ersten Mal eine Mannschaft aus Barreiro an der Meisterschaft teil. Boavista Porto nahm diese Saison nicht teil.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Niederlagen – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Benfica Lissabon

Weblinks 
 Portugal 1937-38 auf rsssf.com
 Liga Portuguesa 1937/38 auf zerozero.pt

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1937/38